Qarah Tappeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qarah Tappeh (ort i Ardabil), 
 Qarah Tappeh (Zanjan), ort, 

Robotskapade Iranförgreningar